La Regina steht für:

 La Regina (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Adriano La Regina (* 1937), italienischer Klassischer Archäologe und Etruskologe